Старь — топоним:

Белоруссия 
 Старь — деревня, Верховский сельсовет Бешенковичского района Витебской области;
 Старь — деревня, Добромыслинский сельсовет Лиозненского района Витебской области;
 Старь — деревня, Заболотский сельсовет Оршанского района Витебской области;

Россия 
 Старь — посёлок городского типа в Дятьковском районе Брянской области;
 Старь — деревня в Марёвском районе Новгородской области.